Gregg House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gregg House (Jackson County, Arkansas), ID-Nr. 82000838
 Gregg House (Washington County, Arkansas), ID-Nr. 74000502
 Gregg House (Ohio), ID-Nr. 79003882